1-tetralon
 2-tetralon